Landstingsvalet 1985 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Valresultat per landsting

Källor 
 Landstingsvalen 1985 Statistiska centralbyrån

1985
Val 1985
Politik i Sverige 1985